Вайпер:
 Вайпер, Скотт (род. 1970) — американский режиссёр, сценарист и актёр.
 Вайпер (1959—2010) — американская порноактриса.

См. также 
 Viper